Guttenburg ist der Ortsname von

 Guttenburg (Gräfenberg), Ortsteil der Gemeinde Gräfenberg, Landkreis Forchheim, Bayern
 Guttenburg (Kraiburg am Inn), Ortsteil des Marktes Kraiburg am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Schloss Guttenburg, Schloss in Guttenberg, Kraiburg am Inn

Guttenburg ist der Familienname folgender Personen:
 Carl von Tauffkirchen-Guttenburg (1826–1895), deutscher Diplomat

Siehe auch:
 Gutenburg